Josefina Álvarez Díaz fue una Maestra e Inspectora de Primera Enseñanza. Mujer significativa en el campo de la pedagogía y la educación. Se formó en la Escuela Normal de Oviedo y en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid. Fue becada por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) para conocer mejor las nuevas experiencias educativas en el extranjero. Con una gran inquietud intelectual y un curriculum de estudiante brillante, se interesó muy pronto por los métodos pedagógicos de la Escuela Nueva, las colonias escolares, la educación y la psicología infantil.

Reseña biográfica 
Josefina Álvarez Díaz nació en Puertas de Cabrales (Asturias) el 4 de mayo de 1898 y falleció en Madrid el 26 de agosto de 1972. Era hija de Celestino Álvarez, natural de Grandas de Salime (provincia de Oviedo, actual Asturias), maestro de Instrucción Pública, y de María Díaz, de Puertas de Cabrales, dedicada a las tareas propias de la mujer en aquella época. Estudió en la Escuela Normal de Oviedo y en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Fue número uno de su Promoción, la XVIII (1926-1930). Por ello y por su expediente académico recibió el Premio Seoane, fin de carrera. Ejerció como maestra en las provincias de León y Asturias y, desde 1929, como inspectora en Toledo, Almería y Oviedo, razón por la que solicita una excedencia ilimitada.  El curso 1935-36 termina las asignaturas de Derecho en la Universidad de Oviedo.

Con motivo de su matrimonio con Manuel Cánovas Choulet, español residente en París, se traslada a esa ciudad en julio de 1936 donde se establece hasta 1939, año en que regresó definitivamente a la capital de España.

Actividad Profesional 
Comenzó su carrera docente en 1921 como maestra en Villanueva de Lamuz (León) donde trabajó hasta 1923. De 1924 a 1926 ejerció en Santiago de Arenas, Siero (Asturias). Y los dos cursos siguientes fue maestra en la escuela de Carbayín (Asturias) «donde desarrolló una inmensa actividad profesional».

En 1929 pidió su primera Beca a la JAE para viajar a Francia y Bélgica. Contaba ya con ocho años de servicio, dos ascensos por oposición restringida, varios votos de gracias y menciones honoríficas. Sus motivaciones eran conocer mejor las experiencias de la Escuela Nueva y el funcionamiento de las colonias escolares.

Pensionada al fin por la JAE en 1935 por O.M. de 14 de julio, viaja durante un mes a Francia, Bélgica y Suiza para estudiar el Método Decroly en las escuelas de esos países.  En una nota-resumen del trabajo realizado Josefina Álvarez y Díaz da cuenta de su visita en París, a las Escuelas de niñas y de niños en las que se practica el Método Decroly en diversos grados. También tuvo tiempo para visitar la Escuela Teophile Roussel, en Montesson, a 29 km de la capital, un centro para niños delincuentes y difíciles que suscitaba gran interés en la inspectora dada su condición de vocal del Tribunal de Menores de Oviedo. La nota refleja también su paso en Bruselas por la Escuela de niños Jules Anspach, la Escuela de niñas, en 21, rue Veronèse, la Escuela de niños, 50 rue des Eburons y, sobre todo, la Escuela de l’Ermitage, escuela-madre del método Decroly.

También asistió en el Palacio de Justicia de Bruselas a una sesión en la que presenció la técnica belga para el tratamiento de problemas de delincuencia infantil. En Ginebra, destaca su visita a la Maison des Petits, escuela de párvulos aneja al Instituto J. J. Rousseau, dirigida por Mlles. Audemars y Lafendel; a la Escuela de Mail dirigida por Mr. Dottrens, a la Escuela de Malagnou, bajo la dirección de Mlle. Descoeudres, y a la Maison des Charmilles, casa de observación y acogimiento de niños difíciles o en peligro de delinquir, con un pequeño hogar-internado. En el Instituto J. J. Rousseau asiste a varias clases de los pedagogos Claparède, Piaget, Bovet, Rossello, entre otros. Añade, además, que en dicho Instituto: «Puse una exposición de dibujos de niños españoles y di una charla sobre el secreto pedagógico que encerraban estos expresivos dibujos infantiles de mis niños».Empezó su actividad como inspectora de Primera Enseñanza en 1929: primero en Toledo hasta 1931, después en Almería hasta 1932 y más tarde en Oviedo de 1933 a 1936. La prensa de la época ofrece numerosos testimonios de la valoración positiva de su ejercicio profesional. El periódico La Independencia, de Almería, recoge en sus páginas la reacción de los almerienses para evitar el traslado de la Inspectora a otra ciudad: «El gobernador civil de Almería recibe visitas de niños, profesores y familiares solicitando la cooperación del Gobierno cerca de los poderes públicos para que no se traslade a la inspectora Josefina Álvarez Díaz. A este efecto, dice el Gobernador, he dirigido telegramas al ministro de Instrucción Pública, al presidente del Consejo, y al Director general de Primera Enseñanza rogándole anule el traslado de dicha señora».Residente en París en 1936 con excedencia voluntaria de su puesto como inspectora, manifiesta su deseo de «servir a España» también ahí, desde el apoyo a la Lengua Española en Francia y con el deseo de conservarla entre la numerosa colonia hispanoamericana existente en la ciudad. Durante la guerra civil se une al Gobierno establecido en Burgos y se ofrece para colaborar en diferentes iniciativas desde la capital francesa: el Tribunal Tutelar de Menores o la inspección de escuelas españolas en Francia, fueron algunas de ellas. 

A su regreso a España, a finales de 1939, fue nombrada Asesora Técnica de la Dirección General de Enseñanza Primaria y encargada del laboratorio de Psicología Experimental del Museo Pedagógico. El 28 de enero de 1952 recibe el nombramiento de Inspectora Central de Enseñanza Primaria, cargo que ejercerá hasta su jubilación en mayo de 1963.

Otras Actividades Educativas 
Es numerosa su presencia en foros de maestras, profesoras de Escuelas Normales, inspectoras de primera enseñanza, catedráticas de Institutos, donde se promueve y fomenta el interés por los nuevos métodos pedagógicos y la formación de la juventud, especialmente femenina. A este respecto, se relaciona con la Asociación de Cooperadoras Técnicas de la Institución Teresiana y con las propuestas pedagógicas de Pedro Poveda.

En los veranos de 1929 y 1930 fue nombrada directora, por dos Reales Órdenes de 12 de julio de 1929 y de 16 de julio de 1930, de las Colonias Escolares organizadas por el Ministerio.

Su interés por el tema de la innovación educativa se confirma a lo largo de su trayectoria profesional con la activa participación en Semanas Pedagógicas, por ejemplo, en la celebrada en Llanes (Asturias) con la conferencia «La psicología del niño rural»; en Centros de Colaboración Pedagógica, interviniendo activamente en julio de 1933 en la reunión de estos Centros en el Concejo de Langreo, y en la celebrada sobre los de Campo de Caso (Asturias) donde asiste como Presidenta del Consejo de este Centro. Igualmente, en apoyo a las Colonias Escolares, como las celebradas en la localidad leonesa de Vegacervera el verano de 1933 con niños de los concejos de Langreo y San Martín del Rey Aurelio. Organiza Cursillos de Orientación Pedagógica del Magisterio entre los que destaca por su importancia el celebrado en el partido de Laviana (Asturias) ampliamente recogido por la prensa desde su preparación.

El objetivo de Josefina Álvarez y Díaz era hacer una escuela activa y estudiar psicológicamente al niño para educarlo bien. El Cursillo celebrado en las sedes de Laviana, La Felguera y Sotrondio del 5 al 11 de febrero de 1933, en colaboración con la Asociación de Maestros del Magisterio, tuvo una importancia muy significativa y fue diaria la participación de la Inspectora Álvarez Díaz con interesantes exposiciones sobre las últimas orientaciones de la Psicología y los métodos de estudio de la psicología infantil. También es significativa su participación en los Cursos de verano en Santander organizados por la Junta Central de Acción Católica. Y en las Semanas de Educación Nacional.

Publicó numerosos artículos sobre cuestiones educativas en las revistas del momento en los que destaca el tema de la infancia, la psicopedagogía infantil y la pedagogía del párvulo. Trata también el tema de la organización escolar en las escuelas de párvulos; de la formación religiosa; de la educación patriótica, cívica y física; de la educación comparada o la importancia de incluir la psicología en la formación del Magisterio. Fue experta en la enseñanza de la metodología de la lectura e incorpora innovaciones pedagógicas como es el método global de lectura para la etapa infantil. Valoró «la contribución de la Escuela Nueva al conocimiento del niño. […] Fue una impulsora en España de las nuevas metodologías para el aprendizaje de los más pequeños que proponían: […] Montessori, hnas. Agazzi, Decroly, Fröbel, Montesino, Alcántara y Manjón, etc.».

Escritora 
Siempre manifestó una gran inquietud intelectual y una enorme actividad en ámbitos culturales. Al ejercicio de su profesión como inspectora unió la actividad de escritora. Publicó con el nombre de Josefina Álvarez de Cánovas, el apellido de su marido, según costumbre en ciertos ambientes de la época. Escribió más de veinte libros dirigidos al público infantil y juvenil. Al publicar en 1942 Marisol (Pequeñita), el primero de todos, lo explicaba como fruto del deseo de ofrecer «a todas las niñas de España y de la América Española» un ameno libro de lectura.

Son estos libros textos de carácter docente, reveladores de su pensamiento pedagógico y de sus convicciones cristianas. Muchos de ellos constituyen interesantes apuntes de la realidad social de aquellos años. Josefina Álvarez Díaz se muestra sensible a la desprotección de la infancia de los suburbios, de la población empobrecida, de la que ha sufrido las consecuencias de la guerra: el hambre, familiares desaparecidos, la soledad y el desamparo.

Entre sus libros de aventuras y personajes destaca la serie protagonizada por Mari-Sol, en la que es evidente el particular proceso creador de identificación entre autor y personaje, de tal manera que las peripecias protagonizadas por ella tienen un marcado tono autobiográfico. Muy significativos son los títulos: Mari Sol colegiala (1943), Mari Sol, pequeñita (1946), Mari Sol, maestra rural (1944), Mari-Sol inspectora en Toledo (1947) Almería (1947) y Oviedo. Habría que añadir entre muchos otros: Carmelín, la niña diablillo (1946), Maribel, la niña de los suburbios (1951) o la serie Mariluz (1945), ejemplos de distintos tipos de niñas de la época. También se lanzó Josefina Álvarez de Cánovas a presentar modelos para lectores masculinos en la colección «Niños de España»: Historia de Víctor Capitán. El niño de los suburbios. (1945), Historia de Alfredo. El niño ciego. (1948), Historia de Pepín Villamarzo: El niño emigrante. (194), Pepe Luis (1948)

Escribe, igualmente, libros de psicopedagogía, de carácter profesional: Psicología pedagógica: estudio del niño español (1941), Pedagogía del párvulo (1943) y Manuales escolares. En su escrito Psicología del cuento infantil expone lo que es el cuento para niños literaria y psicológicamente. 

Josefina Álvarez Díaz, en fin, es una mujer cuya vida se inicia en los dos últimos años del siglo XIX y recibe una formación en la Escuela Normal de Oviedo y en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, dentro del marco de ideas de renovación educativa difundidas por distintas instituciones pedagógicas del momento. En su trayectoria profesional refleja las aportaciones de la Escuela Nueva cuya aplicación tuvo ocasión de conocer directamente durante sus estancias en el extranjero; prácticas renovadoras en su modo de hacer pedagógico y convicciones católicas antes de la guerra civil, a las que no renuncia en el periodo franquista si bien contribuyendo a las nuevas líneas ideológicas políticamente dominantes.

Obras 
Su producción es amplísima en títulos y en ediciones. Señalamos algunos:

 Álvarez de Cánovas, Josefina (1941). Psicología pedagógica: estudio del niño español. Magisterio Español.
 ――― (1943). Mari Sol, colegiala. Magisterio Español.
 ――― (1943). Mari Sol, pequeñita Magisterio Español
 ――― (1943). Pedagogía del párvulo: estudio del niño español. Espasa Calpe.
 ――― (1944). Maribel, la niña de los suburbios. Magisterio Español.
 ――― (1944) «Psicología del cuento infantil». Atenas. Revista de Información y Orientación Pedagógica, n.º 144, junio, pp. 180-191.
 ――― (1945). Mari Sol, maestra rural. Magisterio Español
 ――― (1945). Historia de Víctor Capitán. El niño de los suburbios. Magisterio Español.
 ――― (1946). Carmelín, la niña diablillo. Magisterio Español.
 ――― (1947). Mari Sol, inspectora. Toledo. Magisterio Español.
 ――― (1948). Memorias de Mari Sol, inspectora. Magisterio Español.
 ――― (1948). Pepe Luis. Magisterio Español.
 ――― (1951). Historia de Alfredo. El niño ciego. Magisterio Español.
 ――― (1951). Historia de Pepín Villamarzo: el niño emigrante. Magisterio Español.
 ――― (1952). Teresa de Jesús: Vida de la santa contada a los niños de España. Magisterio Español.
 ――― (1954). Mariluz. Libro de lectura para niñas. 6ª edición. Magisterio Español.
 ――― (1955). Mi gran amiga (El libro de la Naturaleza). Magisterio Español.
 ――― (1957). Pequeñuelos: La enseñanza de la lectura por el método global, Magisterio Español.
 ――― (1958). Aritmética y Geometría: Grado elemental. Magisterio Español.
 ――― (1961). Psicopedagogía de Santa Teresa, Studium.

Bibliografía 

 García Padrino, Jaime (1998) «Josefina Álvarez de Cánovas y los arquetipos infantiles en la Literatura de nuestra postguerra». Varios Autores (1998). Homenaje a Juan Cervera. Madrid, Publs. de la Asociación Española de Amigos del libro Infantil y Juvenil, pp. 199-226.
 Gómez San Miguel, Eva (2017). Inspectoras de primera enseñanza en el segundo tercio del siglo XX. Tesis doctoral Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación.
 Mainer Baqué, Juan. Inventores de sueños. Diccionario bioprofesional de pedagogos y didactas de Geografía e Historia hacia 1936. Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.)-Excma. Diputación de Zaragoza, 2009. ISBN: 978-84-9911-004-2. https://ifc.dpz.es/recursos/ publicaciones/29/40/_ebook.pdf.
 Marín Eced, Teresa (1991). Innovadores de la educación en España. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
 Molero Pintado, Antonio y del Pozo Andrés, Mª de Mar. (1989). Escuela de Estudios Superiores del Magisterio Madrid, Departamento de Educación de la Universidad de Alcalá de Henares
 Rabazas Romero, Teresa y Sanz Simón, Carlos. «Despertando la vocación docente en las niñas del franquismo. La literatura infantil femenina de Josefina Álvarez de Cánovas (1898‒1963)», en Women's education in Southern Europe. Historical Perspectives (19th and 20th centuries), Roma: Aracne Editrice, 2017, pp. 177-220.
 Rodríguez Pérez, Juan Félix. Las colonias escolares municipales madrileñas (1910-1936), Universidad Complutense, Tesis Doctoral, 2001. ISBN: 84-669-2504-X

Referencias

Enlaces externos 

 https://datos.bne.es/persona/XX1186919.html

Mujeres
Nacidos en Asturias
Fallecidos en Madrid